Джо́ни Луи́з Ла́тэм (; 23 сентября 1922, Гамильтон, Техас, США — 12 февраля 2018) — американская актриса.

Биография 
Джони Луиз Латэм родилась 23 сентября 1922 года в Гамильтоне (штат Техас, США).

Карьера 
Луиз снималась в кино 49 лет — с 1961 по 2000 года. За это время Латэм сыграла в 108-ми фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
По состоянию на август 2007 года Луиз проживала в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США). Дважды была замужем. Её второй брак был с телепродюсером Полом Пикаром.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы театра США
Киноактрисы США